NMBS Type 25 (1884) - stoomlocomotief
 HLE 25 - elektrische locomotief van de NMBS